Erik Larsson je ime več osebnosti:

 Erik Larsson (guverner)
 Erik Larsson (hokejist)
 Erik Larsson (podjetnik)
 Erik Larsson (politik, rojen 1898)
 Erik Larsson (politik, rojen 1910)
 Erik Larsson (politik, rojen 1918)
 Erik Larsson (smučarski tekač)